Lutherische Kirche steht für:
 Evangelisch-lutherische Kirchen, christliche Konfession

Lutherische Kirche ist der Name bestimmter Kirchengebäude:
 Lutherische Kirche (Forlitz-Blaukirchen)
 Lutherische Pfarrkirche St. Marien (Marburg)
 Lutherische Stadtkirche (Wien)

Siehe auch:
 alle Seiten, die mit Lutherische Kirche beginnen
 Lutherkirche
 Lutherse Kerk